Дирк Хе́йлен (; ) — бельгийский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Бельгии участник семи  (лучший результат — пятнадцатые места в  и ), в составе смешанной сборной Бельгии участник , в составе смешанной парной сборной Бельгии участник .

Играет в основном на позиции первого.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Занимается кёрлингом с 2003.

Примечания

Ссылки 
 Dirk Heylen - Players Passport - Belgian Curling Association
 
 

Тренеры по кёрлингу Бельгии
Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Бельгии